Крижановице могу бити:

 Крижановице (Вишков), насељено мјесто у округу Вишков, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Крижановице (Хрудим), насељено мјесто у округу Хрудим, Пардубички крај, Чешка Република